Капуста — рід рослин з родини капустяні
 Капуста — українське прізвище.